Инквизиция:
 Святая инквизиция
 Инквизиция — жизнь

 «Испанская инквизиция» — серия известных скетчей британской комик-группы «Монти Пайтон». 
 «Инквизиция» — французский исторический телесериал.
 «[Инквизиция]» – сексуальный акт. Наподобие фистинга.

Вымышленные реалии 
Термин «инквизиция» заимствован многими авторами фантастической литературы и ролевых игр, и в этих случаях не имеет отношения конкретно к католицизму.

 Квизиция (Плоский мир) — омнианская организация в вымышленной вселенной Плоский мир (Терри Пратчетт).
 Инквизиция в романе Дяченко «Ведьмин век».
 Инквизиция (Warhammer 40,000) в вымышленной вселенной тактической игры Warhammer 40,000.
 Ординаторы в вымышленной вселенной TES.
 Инквизиция в вымышленной Сергеем Лукьяненко вселенной «Дозоров».
 Dragon Age: Inquisition — компьютерная ролевая игра в жанре фэнтези.

См. также 
 Инквизитор (значения)